Норт-Роналдсей () — самый северный из Оркнейских островов у северной оконечности Шотландии.

Этимология 

Название острова возможно произошло от скандинавского -Rinansøy () и под этим именем упоминается в «Саге о Харальде Прекрасноволосом».

География 

Находится в северо-восточной части архипелага Оркнейских островов, на северо-восток от острова Сандей, отделён от него проливом Норт-Роналдсей-Ферт. В сорока километрах на северо-восток лежит остров Фэр-Айл.

Омывается с юго-востока Северным морем, с северо-запада Атлантическим океаном.

Погода очень переменчива. Рельеф в основном равнинный, почвы плодородны и используются в сельском хозяйстве.

Фауна 

Остров известен короткохвостой породой овец Норт-Роналдсей, которая живет на берегах острова и питается в основном водорослями. От центральной части острова овец отделяет каменная стена, построенная по всему периметру.

Для наблюдения за миграцией птиц на острове построена орнитологическая обсерватория.

Население 

Основным поселением острова является деревня Холландстаун в центре острова.

Экономика 

Аэропорт Норт-Роналдсей находится в западной части острова, регулярные ежедневные рейсы компании Loganair в Керкуолл и еженедельные на острова Идей и Папа-Уэстрей.

Паромы компании Orkney Ferries соединяют остров с Керкуоллом.

Первоначально 21 метровый маяк Деннис-Хэд-Олд-Бикон построен инженером Томасом Смитом в 1789 году. Современный маяк высотой 42 метра находится в ведении организации Northern Lighthouse Board, автоматизирован в 1998 году.

Достопримечательности 

 Деннис-Хэд-Олд-Бикон — маяк 1789 года постройки. В 1971 году маяк и дом смотрителя включены в список памятников архитектуры категории «A».

 Каменная изгородь вдоль берега острова использует метод сухой кладки, построена в 1832 году. В 1999 году изгородь включена в список памятников архитектуры категории «A».

См. также 
 Список островов Британских островов
 Список островов Шотландии
 Список Оркнейских островов

Примечания

Ссылки 

Острова Оркнейских островов